Laurer ist der Familienname folgender Personen:

 Berengar Laurer (1938–2018), deutscher Künstler
 George J. Laurer (1925–2019), US-amerikanischer Ingenieur
 Hans René Laurer (* 1944), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Joan Marie Laurer (1969–2016), US-amerikanische Wrestlerin, siehe Chyna
 Johann Laurer (1892–1949), österreichischer Maler
 Johann Friedrich Laurer (1798–1873), deutscher Pharmakologe und Botaniker
 Robert Laurer (1899–1954), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Lauerer